Jan Heemskerk Azn. (1818-1897), tweemaal Nederlands voorzitter van de ministerraad en minister van Binnenlandse Zaken
 Jan Heemskerk Bzn. (1811-1880), Nederlands thorbeckiaans Tweede Kamerlid
 Jan Heemskerk (politicus) (1867-1944), antirevolutionair Tweede Kamerlid
 Jan Heemskerk sr., Nederlands journalist
 Jan Heemskerk (journalist) (1962), Nederlands journalist